Бенамаурель () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гранада, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Баса. Занимает площадь 127 км². Население — 2458 человек (на 2010 год). Расстояние — 121 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Portal de Turismo de las Comarcas de Baza y Huescar
 Cueva Afalaida. Casa Cueva en la Alhanda, barrio árabe de Benamaurel
 Ayuntamiento de Benamaurel
 Ayuntamiento de Benamaurel (Web antigua)
 Comparsa Moros de Benamaurel
 I.E.S. Avenmoriel

Муниципалитеты Гранады